Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie (rzymskokatolicka) - parafia Kościoła Katolickiego obrządku łacińskiego
 Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie (polskokatolicka) - parafia starokatolickiego Kościoła Polskokatolickiego